Patricio Ricketts Rey de Castro (Arequipa, 19 de mayo de 1924) es un periodista peruano. Fue ministro de Trabajo y de Educación en el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry.

Biografía 
Hijo de Carlos Ricketts Murga y Julia Rey de Castro Forga. Nació en Arequipa en 1924, en donde estudió primaria y secundaria.

Estudió humanidades  y jurisprudencia en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. En 1953 se estableció en Lima y trabajó en la oficina de la UNICEF.

Se dedicó al periodismo y trabajó en la BBC de Londres de 1956 a 1960. Colaboró también en los diarios La Prensa y El Comercio de Lima. Posteriormente estuvo a cargo de una columna editorial del diario Expreso.

Fue fundador y director del programa televisivo Panorama de Panamericana Televisión.

Actividad política 

El 27 de julio de 1983 fue designado Ministro de Trabajo y Promoción Social por el presidente Fernando Belaúnde Terry, en reemplazo de Alfonso Grados Bertorini. Se mostró abierto al diálogo con las centrales de trabajadores (CGTP y CTRP), en una época en que menudeaban las huelgas, pero permaneció menos de un mes en el cargo, pues el 15 de agosto del mismo año fue nombrado Ministro de Educación.

En la cartera de educación trató con los líderes del SUTEP para llegar a acuerdos para la mejora de la educación pública. De otro lado, instaló la Comisión Consultiva de Amautas, que reunía todos aquellos intelectuales que habían merecido las Palmas Magisteriales en el grado de Amauta, ceremonia que contó con la asistencia de José Luis Bustamante y Rivero y Luis Alberto Sánchez. Renunció al ministerio en abril de 1984.

Reconocimientos 
Beca Eisenhower (1968)
Encomienda Dorada con la Estrella por servicios distinguidos, Austria (1984).
Gran Oficial de la Orden de Bernardo O'Higgins, Chile (1989).

Genealogía

Véase también 
 Segundo gobierno de Fernando Belaúnde

Referencias

Bibliografía 
 

Arequipeños
Ministros de Educación de Perú
Ministros de Trabajo y Promoción Social de Perú
Periodistas de Perú
Alumnado de la Universidad Nacional de San Agustín